Сто́цький — українське прізвище.
 Стоцький Адам — посол Галицького сейму;
 Стоцький Дмитро Валерійович — російський футболіст, півзахисник клубу «Уфа»;
 Стоцький Омелян Олександрович — український педагог і дослідник. Першовідкривач Східницького родовища мінеральних вод;
 Стоцький Микола Вікторович (1968—2015) — український військовик, прапорщик, розвідник 8 роти 92-ї окремої механізованої бригади. Кавалер ордена «За мужність» III ступеня;
 Стоцький Микола Вікторович (актор) (нар. 1964) — радянський і російський актор театру і кіно.
 Стоцький Феодосій Нестерович — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Смаль-Стоцький
Українські прізвища